Le Bélier d'or est un prix cinématographique annuel russe décerné de 1992 à 2006 aux principaux cinéastes russes.

Histoire 
Le Bélier d'or est créé en 1991 comme l'un des prix du festival Kinotavr, et depuis décembre 1992, le Bélier d'or devient, avec Nika, un prix annuel indépendant décerné aux meilleurs cinéastes russes, sélectionnés sur la base d'un sondage journalistique, par analogie avec les Golden Globe américains. En 1998, le prix acquiert le statut de récompense nationale et est décerné par la Guilde des historiens du cinéma et des critiques de cinéma de Russie.

Depuis 2006, il est remplacé par le prix de l'Éléphant blanc.

Notes et références

Liens externes 
  

  Prix "Bélier d'or" et "Éléphant blanc sur le site officiel de la Guilde des historiens du cinéma et des critiques de cinéma de Russie - archive.org
 Prix du Bélier d'or dans l'Encyclopédie du cinéma russe
 Prix Bélier d'or - archive.org sur le portail RuData

Récompense de cinéma en Russie